Искье́рдо ( — «левый») — испанская фамилия.

Известные носители 
 Искьердо, Бернабе Марио (род. 1947) — кубинский хоккеист на траве.
Искьердо, Даниэль (род. 1960) — уругвайский шахматист.
Искьердо, Лилия (род. 1967) — кубинская волейболистка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
Искьердо, Мария (1902 или 1906—1955) — мексиканская художница.
Искьердо, Хосе (род. 1992) — колумбийский футболист.
Искьердо, Хулио (1912—1997) — чилийский государственный деятель, министр иностранных дел Чили (1963—1964).